Луцій Геллій Поплікола (*Lucius Gellius Publicola, прибл. 106 до н. е. —прибл. 66 до н. е.) — заможний юнак зі стану вершників у часи Римської республіки.

Життєпис 
Походив з роду Гелліїв. Старший син Луція Геллія Попліколи, консула 72 року до н. е. Про життя відомо замало. Цікавився більш гулянками та бенкетами. На початку 60-х років до н. е. був звинувачений у перелюбстві з мачухою і спробі батьковбивства, проте виправданий батьком на родинному суді, на якому були присутні багато сенаторів. Незабаром після цього Луцій помер.

Родина 
Дружина — Полла

Діти:
 Луцій Геллій Поплікола, консул 36 року до н. е.

Джерела 
 Wiseman T.P. «Who was Gellius?» // Cinna the Poet and other Roman Essays. Leicester University Press, 1974, с. 118–129

Геллії